Рату́лув () — село в Польше в гмине Чарны-Дунаец Новотаргского повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 9 км от административного центра повята города Новы-Тарг и в 78 км от центра воеводства города Краков.

История 
Первые упоминания о селе относятся к 1605 году, когда его основали представители шляхетского рода братья Ян и Иаков Пенёнжки.

До 1954 года село было административным центром одноимённой гмины. С 1975 по 1998 года Ратулув входил в Новосонченское воеводство.

В 2011 году через село проходила велосипедная трасса «Tour de Pologne 2011».

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
 Официальный сайт села 

Населённые пункты Новотаргского повета